Светлодольский сельсовет

Курганская область 
 Светлодольский сельсовет Белозерского района (упразднён в 2021 году)

Самарская область 
 Светлодольский сельсовет Сергиевского района (преобразован в 1990-х в волость)